Maschejkauski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

im Hrodsenskaja Woblasz:

 Maschejkauski Selsawet, im Rajon Lida
 Maschejkauski Selsawet, im Rajon Schtschutschyn